A szifó jelentései lehetnek:

 Mexikói kardfarkú hal
 Szifó vagy szifon: vízzel teli járat karsztos barlangban
 Szifó: a pollen tömlője
 Szifó: a puhatestűeknél a pallium (köpeny) tölcsérszerű része